Жан Ришар ():  (1856—1929) — депутат Сената Третьей французской республики (1908—1929), мэр Шалон-сюр-Сона (1904—1919).
  (1787—1868) — французский ботаник, сокращается как J.M.C.Rich.
 Ришар, Жан (1921—2001) — французский актёр (телесериал «Мегрэ»).
 Ришар, Жан (1921—2021) — французский историк, специалист по крестовым походам.